Berkovich ou Berkovitch est un patronyme porté notamment par :
 Dov Berkovich, un rabbin israélien d'origine lituanienne ;
 Miki Berkovich (né en 1954), joueur israélien de basket-ball ;
 Vladimir Berkovitch, mathématicien israélien ;
  ;
  (née en 1928), violoniste et professeure de violon soviétique puis américaine.

Patronyme juif